IC kan vara

 IC – ett begrepp för ett större antal tåglinjer, se Intercity
 IC – en elektronisk krets där komponenterna tillverkas tillsammans, se Integrerad krets
 IC – en bensinstationskedja, införlivat i Oljekonsumenternas förbund 1963, se Bilägarnas Inköpscentral 
 IC  – två kataloger över astronomiska objekt vilka fungerar som tilläggskataloger till New General Catalogue, se Index Catalogue
 IC – Inflatable Curtain, en säkerhetsanordning som sitter ovanför sidofönstren på en bil
 IC – ett kroniskt smärtsyndrom i trakten vid urinblåsan, se Interstitiell cystit